Alejandro Rodríguez puede referirse a:

 Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo (1838-1893), militar español.
 Alejandro Rodríguez Cadarso (1887-1933), un médico y político español, que fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela.
 Alejandro Rodríguez Gómez "Xandro Valerio" (1896-1966), poeta y letrista español.
 Alejandro Rodríguez Medina (1896-2003), militar mexicano.
 Alejandro Rodríguez Álvarez "Alejandro Casona" (1903-1965), dramaturgo y poeta español - de la Generación del 27.
 Alejandro Rodríguez de Valcárcel (1917-1976), político español.
 Alejandro Rodríguez López (1964-), exfutbolista español.
 Alejandro Javier Rodríguez Morales (1986-), futbolista uruguayo.
 Alejandro Rodríguez de Miguel (1991-), futbolista español.
 Alejandro «Topo» Rodríguez (1965-), político argentino.